Timmermans ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Ineke-Timmermans (1919–1958) niederländische Schwimmerin
 Felix Timmermans (1886–1947), flämischer Schriftsteller und Maler
 Frans Timmermans (* 1961), niederländischer Politiker (PvdA)
 Jesse Timmermans (* 1989), niederländischer Tennisspieler
 Lia Timmermans (1920–2002), flämische Schriftstellerin und Dichterin
Marja Timmermans (* 1964), niederländische Pflanzengenetikerin
 Theo Timmermans (1926–1995), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Timmerman
 Timmermann
 Tymmermann